om – jednostka rezystancji [Ω]
 Om – rzeka w Rosji
 om – święta zgłoska, hinduska sylaba ॐ
 Om (ॐ) – album zespołu Soulfly, nazwą nawiązujący do tradycji hinduskiej
 Om – album Johna Coltrane'a
 Om – singel Andrzeja Smolika i Miki Urbaniak

OM – skrót odnoszący się do:
 olimpiada matematyczna
 Olympique Marsylia
 Officine Meccaniche – skrót O.M. to nazwa dawnej fabryki samochodów znajdującej się we Włoszech
 Order of Merit – Order Zasługi (Wielka Brytania)
 ostatnia miesiączka, data ostatniej miesiączki